Plán může být:

architektura a urbanismus
 Architektonický plán – plán pro stavbu budovy (zpravidla obsahuje půdorysy, řezy a |pohledy), viz též Projektová dokumentace
 Plán (kartografie) – generalizovaný obraz velkého měřítka, zanedbávající zakřivení země (využívající referenční roviny)
 Plán ze Sankt Gallen – konkrétní středověká kresba ideálního modelu kláštera z počátku 9. století
 Geometrický plán – standardizovaný výkres pro zápis do katastru nemovitostí
 Územní plán – standardizovaný plán pro využití území většího měřítka (město, obec) 

ekonomie
 Centrální plán – soubor nařízení v centrálně plánovaných ekonomikách 
 Strategický plán rozvoje – dokumentů územního celku vyjadřující předpokládaný vývoj daného celku v dlouhodobějším časovém horizontu

filosofie
 Inteligentní plán – inteligentní design (ID), teorie o vzniku světa 

kultura
 Sbírkotvorný plán – pomocný prostředek pro správu a řízení muzejní sbírky 

lesnictví
 Lesní hospodářský plán – nástroj vlastníka lesa, pomůcka pro hospodaření 

 pedagogika
 Daltonský plán – způsob výuky
 Individuální vzdělávací plán – plán úpravy vzdělání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 Tematický plán – časový plán výuky daného předmětu

politika 
 Dawesův plán – plán hospodářského oživení v Německu po první světové válce 
 Baruchův plán – první plán mezinárodní kontroly jaderného zbrojení
 Marshallův plán – americký plán pomoci poválečné Evropě 
 Schumanův plán – plán francouzského ministra zahraničí na sjednocení Evropy 
 Kolombský plán – regionální organizace vzájemné hospodářské pomoci jihovýchodní Asii 
 Alonův plán – plán na ukončení izraelské okupace Západního břehu Jordánu, Pásma Gazy a Sinajského poloostrova 
 Plán Madagaskar – nerealizovaný plán nacistického Německa na přesídlení Židů z Evropy na Madagaskar

vojenství
 Schlieffenův plán – německý strategický útočný plán pro konflikt s Francií 

jiné
 Herní plán – hrací deska stolní hry 
 Plán hry – strategická koncepce šachové hry 
 Hlavní plán výroby –  navržený a schválený plán výroby, z něhož ve výrobním podniku vychází plánování potřeby materiálu 
 Taktický plán – v managementu a marketingu součást hierarchického žebříčku plánování

Související rozcestníky 
 Plánování

Externí odkazy